Ел Баретал има више значења:

 Ел Баретал, Сусано Перез Абрего (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Баретал (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Баретал (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику